Burning Up eller  Burnin' Up (engelsk for "brænder op") er titlen på flere værker indenfor iterativ, film og musik.

Bøger
Burning Up, romantisk roman af  Susan Andersen
Burning Up,  romantisk roman af Caroline B. Cooney, 
Burning Up, romantisk roman af Angela Knight, Nalini Singh, Virginia Kantra og Meljean Brook

Film
 Burning Up (film), en film fra  Paramount Pictures om en racerkører

Musik
 Burning Up (album), 1995 album af Sizzla
 "Burnin' Up" (Imagination sang), Steve Jolley, Tony Swain, Imagination 1981
 "Burnin' Up" (Jessie J sang), 2014
 "Burnin Up" (Madonna sang), 1982, Ciccone Youth, 1986
 "Burning Up" (Ne-Yo sang)
 "Burnin' Up" (Jonas Brothers sang), 2008
 "Burnin' Up" (Faith Evans sang), 2001
 "Burnin' Up", sang af Judas Priest from the album, Killing Machine
 "Burning Up", single af Lloyd Williams, 1960s
 "Burning Up", single af Billy Young, 1960s
 "Burning Up", single af Carlene Davis, Y. Shaka Shaka, 1988
 "Burning Up", sang af Kylie Minogue fra Fever, 2001
 "Burning Up", sang af Mi-Sex, D. Martin, K. Stanton, S. Gilpin, R. Hodgkinson	1979 from Space Race
 "Burning Up", sang af Tygers of Pan Tang, Weir, Cox, Laws, Dick 1980 from Wild Cat (Tygers of Pan Tang album)
 "Burnin' Up", sang af Mungo Jerry, written Ray Dorset 1974